Abşeron (auch in der Schreibung Abscheron oder Absheron) steht für:

 Abşeron (Halbinsel), Halbinsel in Aserbaidschan
 Abşeron (Rayon), Verwaltungsbezirk von Aserbaidschan